Desa Puspasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Puspasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,06, long 107,37), Jawa Barat, 
 Desa Puspasari (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 108,02), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar